Ел Мимбре има више значења:

 Ел Мимбре (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Мимбре (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Мимбре (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Мимбре, Ла Борада (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Мимбре, Ел Мимбре де Абахо (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Мимбре, Ел Мимбре де Ариба (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Мимбре (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Мимбре (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Мимбре (Коронадо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Мимбре (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Мимбре (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Мимбре (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Мимбре (Лопез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Мимбре (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Мимбре (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Мимбре (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Мимбре (Идалго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Мимбре (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Мимбре (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Мимбре (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Мимбре (Виљалдама), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Мимбре (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Мимбре (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Мимбре (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Мимбре (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Мимбре, Ранчо ла Виснага (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Мимбре (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику